Prvenstvo Hrvatske u ragbiju za 2005./06. je osvojila Nada iz Splita. 
Sudjelovalo je pet klubova, a igralo se dvokružnim liga-sustavom.

Ljestvica

Izvori 
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

2005-06